Уильям Генри Перкин Перкин, Уильям Генри (старший) (1838—1907) — английский химик-органик.
 Перкин, Уильям Генри (младший) (1860—1929) — английский химик-органик, сын У. Г. Перкина (старшего).